Das Wort Römerturm benennt viele Türme, davon auch einige aus der Zeit des Römischen Reiches.

 Römerturm (Augsburg), Gartenpavillon in Augsburg-Göggingen, kreisfreie Stadt in Bayern
 Römerturm (Bergheim-Thorr), Kirchturm der alten Pfarrkirche in Thorr (Bergheim), Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Römerturm (Dill), rekonstruierter römischer Wachturm bei Dill, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Römerturm, anderer Name des Bergfrieds der Ruine Burgrest Emerkingen in Emerkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Römerturm, anderer Name der Burg Fronhofen, teilweise erhaltener Wohnturm in Fronhofen (Fronreute), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Römerturm, volksmündliche Bezeichnung der romanischen Kirche Unsere Liebe Frau (Gasseltshausen) in Gasseltshausen (Aiglsbach), Landkreis Kelheim, Bayern
 Römerturm (Guntersblum), Aussichtsturm in Guntersblum, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Römerturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Haigerloch in Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Römerturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Haltenberg in Haltenberg (Scheuring), Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Römerturm, Bergfried und Aussichtsturm der Burgruine Helmishofen bei Kaltental-Helmishofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Römerturm Idstein-Dasbach, rekonstruierter römischer Wachturm bei Dasbach (Idstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Römerturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Kemnat in Großkemnat (Kaufbeuren), kreisfreie Stadt in Bayern
 Römerturm (Köln), Eckturm der Stadtmauer in Köln, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Römerturm (auch Burg Langensteinbach), Burgrest in Langensteinbach (Karlsbad), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Römerturm (Oberschönegg), Bergfried und Aussichtsturm der Burgruine Altenschönegg in Oberschönegg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Römerturm (Regensburg), Wehrturm der bayerisch herzoglichen, karolingischen, mittelalterlichen Pfalz in Regensburg
 Römerturm (Sophienhöhe), Aussichtsturm auf der Sophienhöhe bei Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen